La saison 2012-2013 de Ligue 2 est la soixante-quatorzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Deuxième niveau de la hiérarchie du football en France après la Ligue 1, le championnat oppose en matchs aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat débute le  et se termine le .

Équipes participantes

Compétition

Règlement 

Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Classement 

    

 

    

 

 

|}

 Le CS Sedan est rétrogradé en CFA 2 pour raisons financières.
 Le Mans FC est exclu de tous championnats nationaux à partir de la saison 2013/2014 et est rétrogradé en DH.
 Lors de sa réunion du 11 avril 2013, la commission de discipline de la LFP a retiré 3 points au GFC Ajaccio pour la saison 2012/2013 à la suite des graves incidents survenus lors de la rencontre GFC Ajaccio – AS Monaco.

Classement des buteurs 

Durant toute la saison, 252 joueurs ont marqué au moins un but.
</div>

Classement des passeurs 

Classement sous réserve d'homologation par la Commission des Compétitions de la LFP.

Résultat

Leader par journée

Évolution du classement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat de France de football 2012-2013
 Championnat de France de football National 2012-2013
 Championnat de France amateur de football 2012-2013
 Championnat de France amateur 2 de football 2012-2013
 Coupe de France de football 2012-2013
 Coupe de la Ligue française de football 2012-2013
 Trophées UNFP du football 2013

 
France M2